Atherstone je lahko:
 Atherstone, Warwickshire, Anglija
 HMS Atherstone - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice